Grand Prix Brazylii 1990 (oryg. Grande Prêmio do Brasil) – druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 25 marca 1990, po raz ósmy na torze Interlagos.

19. Grand Prix Brazylii, 18. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Lista startowa 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Nie zakwalifikowali się

Nie prekwalifikowali się

Wyścig 
Źródło:Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Brazylia
1990
1990 w Ameryce Południowej
Brazylia w XX wieku